Aleksiej Nikołajewicz Trandin (; ur. 27 stycznia 1990 w Czerepowcu) – rosyjski hokeista grający na pozycji napastnika.

Kariera 
Aleksiej Trandin karierę rozpoczął w juniorach Siewierstala Czerepowiec, skąd w 2005 roku przeszedł do drugiej drużyny występującej w Pierwaja Liga, w której występował do 2008 roku. Następnymi klubami w karierze Trandina były kluby lig Wyższa liga, VHL, MHL: HK Lipieck (2008–2009), Ałmaz Czerepowiec (2009–2010), Dinamo Twer (2010–2011), Kristałł Saratów (2011–2012), Ałmaz Czerepowiec (2012), Titan Klin (2012–2013), Kristałł Saratów (2013–2014), Iżstal Iżewsk (2014–2017).

1 grudnia 2017 roku Trandin został zawodnikiem klubu Polskiej Hokej Ligi – Orlika Opole, w którym od razu stał się jednym z ważnych zawodników drużyny prowadzonej przez trenera Jacka Szopińskiego. 30 grudnia 2018 roku, po przegranym 8:2 wyjazdowym meczu ligowym z GKS-em Katowice, Trandin odszedł pozostającego w poważnych problemach kadrowych i finansowych opolskiego klubu, w którym rozegrał 50 meczów w fazie zasadniczej Polskiej Hokej Ligi, w których zdobył 53 punkty (24 gole, 29 asyst) oraz spędził 18 minut na ławce kar natomiast w fazie play-off 7 meczów, w których zdobył 10 punktów (5 goli, 5 asyst) oraz spędził 8 minut na ławce kar.

4 stycznia 2019 roku wraz z kolegą z zespołu – Martinem Przygodzkim został zawodnikiem Unii Oświęcim. Sezon 2019/2020 okazał się najlepszym dotąd w karierze sportowej Trandina: dotarł do finału Puchar Polski, w którym drużyna Biało–Niebieskich przegrała 2:0 z GKS-em Jastrzębiem-Zdrój, natomiast rozgrywki Polskiej Hokej Ligi, które zostały przedwcześnie zakończone z powodu pandemii koronawirusa, zakończyła na 2. miejscu, dzięki czemu zdobyła Wicemistrzostwo Polski.

Statystyki

Klubowe

Sukcesy 
 Klubowe
 Srebrny medal mistrzostw Polski: 2020, 2022 z Re-Plast Unią Oświęcim
 Finał Pucharu Polski: 2019, 2021 z Unią Oświęcim

 Indywidualne
 Puchar Polski w hokeju na lodzie 2019:
 Najlepszy zawodnik Unii Oświęcim w meczu finałowym przeciw JKH GKS Jastrzębie (0:2) 28 grudnia 2019

Przypisy

Bibliografia 
 Aleksiej Trandin w bazie KHL 
 Aleksiej Trandin w bazie VHL 
 Aleksiej Trandin w bazie Hokej.net
 Aleksiej Trandin w bazie Scoreboard.com 
 
 
 

Hokeiści Ałmaza Czerepowiec
Hokeiści Siewierstali Czerepowiec
Hokeiści HK Lipieck
Hokeiści Dinama Bałaszycha
Hokeiści Kristałłu Saratów
Hokeiści Titana Klin
Hokeiści Iżstali Iżewsk
Hokeiści Orlika Opole
Hokeiści Unii Oświęcim
Ludzie urodzeni w Czerepowcu
Rosyjscy hokeiści
Urodzeni w 1990